Змагання в парному розряді проходили в рамках жіночого тенісного турніру Generali Ladies Linz 1999, який відбувся утринадцяте в Австрії. Александра Фусаї і Наталі Тозья були дворазовими чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Тіна Кріжан і Лариса Нейланд.

Іріна Спирля і Кароліна Віс виграли титул, у фіналі перемігши пару Кріжан і Нейланд з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари

Сітка 

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал
| RD1-seed01=1
| RD1-team01={{nowrap| О Лиховцева А Суґіяма}}
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Б Шетт Б Швартц
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= О Карлссон Е Луа
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= К Крістя Р Драгомір
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=3
| RD1-team05= І Спирля К Віс
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Є Костанич К Шнайдер
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= А Гопманс С Талая
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= А Кокто К Мароші
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09= 
| RD1-team09= Б Ріттнер П Шнідер
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= К Блек Є Докич
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= С Фаріна-Елія К Габшудова
| RD1-score11-1= 
| RD1-score11-2= 
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= Тіна Кріжан Л Нейланд
| RD1-score12-1=w/o
| RD1-score12-2= 
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Л Немечкова Р Зрубакова
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= М Ореманс А-Г Сідо
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= С Плішке П Вартуш
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= А Фусаї Н Тозья
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01={{nowrap| О Лиховцева А Суґіяма}}
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=77| RD2-seed02= 
| RD2-team02= О Карлссон Е Луа
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=65
| RD2-seed03=3
| RD2-team03= І Спирля К Віс
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=Q
| RD2-team04= А Гопманс С Талая
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=0
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= Б Ріттнер П Шнідер
| RD2-score05-1=65
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=4
| RD2-team06= Тіна Кріжан Л Нейланд
| RD2-score06-1=77| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= М Ореманс А-Г Сідо
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= А Фусаї Н Тозья
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= І Спирля К Віс
| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=4
| RD3-team03= Тіна Кріжан Л Нейланд
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= А Фусаї Н Тозья
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3=4
| RD4-seed01=3
| RD4-team01= І Спирля К Віс
| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=4
| RD4-team02=
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3= 
}}

 Кваліфікація 
 Сіяні пари 

 Кваліфікувалися 
  Аманда Гопманс /  Сільвія Талая

Кваліфікаційна сітка

{{4TeamBracket
| RD1= Перше коло
| RD2=Кваліфікаційний матч
|team-width=175
| RD1-seed1=1
| RD1-team1=
| RD1-score1=4
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Анастасія Мискіна Сара Пітковскі
| RD1-score2=8
| RD1-seed3=WC
| RD1-team3= Евелін Фаут Маріон Маруска
| RD1-score3=7
| RD1-seed4=2
| RD1-team4= Аманда Гопманс Сільвія Талая
| RD1-score4=9

| RD2-seed1= 
| RD2-team1= Анастасія Мискіна Сара Пітковскі
| RD2-score1=8
| RD2-seed2=2
| RD2-team2=

Посилання 
 ITF doubles results page 

Generali Ladies Linz, парний розряд
Linz Open